Уануско има више значења:

 Општина Уануско (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Уануско (Уануско, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику